Spira est un nom de famille qui est notamment porté par :
 Françoise Spira, comédienne ;
 Marcelle Spira, psychanalyste ;
 Rupert Spira (né en 1960), céramiste et enseignant spirituel anglais ;
 Stéphane Spira, saxophoniste de jazz.

Spira peut aussi désigner :
 Spira, une coopérative vouée au cinéma indépendant, installée dans la Ville de Québec, au Québec ;
 Spira, le monde dans lequel se déroule le jeu vidéo Final Fantasy X ;
 Spira, une marque de chaussures.

Homonymie de patronyme